Dixon est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Alesha Dixon (née en 1978), chanteuse britannique ;
  (1865-1936), mathématicien britannique, connu pour l' et les  ;
 Alyson Dixon (née en 1978) marathonienne britannique ;
 Andrew Francis Dixon (?-1936), anatomiste britannique ;
 Annie Dixon (1817-1901), peintre miniaturiste britannique ;
  (1867-1955), mathématicien britannique, frère d'Alfred Cardew Dixon ;
 Ash Dixon (né en 1988), joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
  ;
 Craig Dixon (né en 1926), athlète américain ;
 Dean Dixon (1915-1976), chef d'orchestre américain ;
 Diane Dixon (née en 1964), athlète américaine ;
  ;
 Donna Dixon (née en 1957), actrice américaine ;
 Ella Hepworth Dixon (1857-1932), romancière et éditrice britannique ;
 Elliot Dixon (né en 1989), joueur de rugby à XV néo zélandais ;
 Eric Dixon (1930-1989), saxophoniste et flûtiste de jazz américain ;
  ;
  ;
 Harold Baily Dixon (1852-1930), chimiste britannique ;
 Harry Vernor Dixon (1908-?), écrivain américain de roman policier ;
 Henry Horatio Dixon (1869-1953), botaniste irlandais ;
 Ivan Dixon (1931-2008), acteur et réalisateur américain ;
 James Ray Dixon (1928-2015), herpétologiste américain ;
 Jeremiah Dixon (1733-1779), géomètre et astronome anglais ;
 Jess Dixon (née en 1987), femme politique canadienne en Ontario ;
  ;
 Joseph Dixon (1799-1869), inventeur américain ;
 Joseph Scattergood Dixon (ou Joseph Dixon) (1884-1952), biologiste américain (ornithologie, mammalogie) ;
 Julian Dixon (1934-2000), homme politique américain ;
 Karen Straker-Dixon (née en 1964), cavalière britannique ;
 Kerry Dixon (né en 1961), footballeur britannique ;
 Lee Michael Dixon (né en 1964), footballeur britannique ;
 Leslie Dixon, scénariste américaine ;
 Lucy Dixon (née en 1989), actrice britannique ;
 Marshall Dixon (né en 1980), rappeur congolais du Congo-Kinshasa ;
 Medina Dixon (1962-2021), joueuse américaine de basket-ball ;
 Michael Dixon (né en 1962), biathlète britannique ;
 Michael Dixon (1990-), joueur américain naturalisé géorgien de basket-ball ;
  ;
 Richard Dixon (1865-1949), skipper britannique ;
 Robbie Dixon (né en 1985), skieur canadien ;
 Robert Dixon (1800-1858), explorateur britannique ;
 Robert Dixon-Smith, baron Dixon-Smith (1934-), agriculteur et homme politique britannique ;
 Robert Malcolm Ward Dixon (né en 1939), linguiste anglo-australien ;
 Robin Dixon (né en 1935), bobeur britannique ;
 Rod Dixon (né en 1950), athlète néo-zélandais ;
 Samuel Gibson Dixon (1851-1918), bactériologiste américain ;
 Stephanie Dixon (née en 1984), nageuse canadienne ;
  ;
 Vernon Dixon (?-2009), directeur artistique et chef décorateur britannique ;
 Victoria Dixon (née en 1959), joueuse de hockey sur gazon britannique ;
 William Hepworth Dixon (1821-1879), historien et voyageur anglais ;
 Willie Dixon (1915-1992), musicien, bassiste, chanteur et compositeur de blues américain.

Pseudonyme 

 Franklin W. Dixon, pseudonyme collectif des auteurs de la série policière pour la jeunesse Les Frères Hardy ;
 Dixon, un compositeur et musicien allemand de deep house.

Personnage de fiction 
 Daryl Dixon, un des personnages principaux de la série télévisée The Walking Dead.

Toponyme 

 Dixon, ville de Californie (États-Unis) ;
 Dixon, ville de l'Illinois (États-Unis) ;
 Dixon, ville de l'Iowa (États-Unis) ;
 Dixon, ville du Kentucky (États-Unis) ;
 Dixon, quartier de La Nouvelle-Orléans (États-Unis) ;
 Dixon, ville du Missouri (États-Unis) ;
 Dixon, census-designated place du Montana (États-Unis) ;
 Dixon, village du Nebraska (États-Unis) ;
 Dixon, village du Nouveau-Mexique (États-Unis) ;
 Dixon, census-designated place d'Oklahoma (États-Unis) ;
 Dixon, ville du Wyoming (États-Unis) ;
 Comté de Dixon, comté du Nebraska (États-Unis) ;
 Entrée Dixon, passage maritime du nord-ouest américain, frontière entre la Colombie-Britannique (Canada) et l'Alaska (États-Unis).

Science et technique 
 Factorisation de Dixon (aussi connue comme l'algorithme de Dixon), en théorie des nombres, un algorithme de décomposition en produit de facteurs premiers à but général

Histoire 
 Ligne Mason-Dixon, avant la guerre de Sécession, la ligne de démarcation entre les États libres du Nord et les États esclavagistes du Sud aux États-Unis

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis